Rune Carlsson kan avse:

 Rune Carlsson (trummis) (1940–2013) – en svensk trummis
 Rune Carlsson (trubadur) (född 1954) – en svensk trubadur
 Rune Carlsson (fotbollsspelare) (1909-1943)  – en svensk fotbollsspelare